Chiesa di San Quintino ad Alliste
 Chiesa di San Quintino a Gossolengo
 Chiesa di San Quintino a Longeville-lès-Metz
 Chiesa di San Quintino a Magonza
 Chiesa di San Quintino a Montechiarugolo
 Chiesa di San Quintino a Parma